Hurtubise ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques Hurtubise (* 1957), kanadischer Mathematiker
 Jim Hurtubise (1932–1989), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Mark Hurtubise (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler